Дми́трий Васи́льев:
 Васильев, Дмитрий Борисович (род. 1963) — российский ветеринар-герпетолог.
 Васильев, Дмитрий Валентинович (1975—2018) — российский энтузиаст экспериментальной электронной музыки.
 Васильев, Дмитрий Валерьевич (род. 1962) — экономист, председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (1996—2000).
 Васильев, Дмитрий Валерьевич (род. 1983) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Васильев, Дмитрий Васильевич (1861 — до октября 1916) — депутат Государственной думы.
 Васильев, Дмитрий Викторович (род. 1979) — российский прыгун на лыжах с трамплина.
 
 Васильев, Дмитрий Вячеславович (род. 1985) — российский футболист.
 
 Васильев, Дмитрий Ефимович (1902—1961) — советский инженер-механик, организатор производства, директор Всесоюзного НИИ технической физики.
 Васильев, Дмитрий Иванович (1900—1984) — советский кинорежиссёр.
 Васильев, Дмитрий Максимович (1902—1986) — советский лыжник и тренер.
 Васильев, Дмитрий Николаевич (1919—1984) — советский футболист, тренер.
 Васильев, Дмитрий Павлович (1904—1944) — Герой Советского Союза.
 Примечания